Belle Moskowitz (1877-1933), réformatrice sociale américaine ;
 Gladys Smuckler Moskowitz (1928-), chanteuse américaine ;
 Stewart Moskowitz (1941-2017), peintre américain.

Patronyme américain